Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Little Rock:

 – incrociatore leggero della classe Cleveland, varato nel 1945 e radiato nel 1976.
 – Littoral Combat Ship della classe Freedom, varato nel 2015 e ancora in servizio.